Јукаја има више значења:
 Јукаја (Калифорнија)
 Јукаја (Орегон)